Stretch (englisch für „Strecke“, „Zeitraum“, aber auch „Ausdehnung“) steht für:

 Stretch (Unternehmen), ein US-amerikanischer Halbleiterhersteller mit Niederlassungen in Japan und Deutschland
 Stretch (Band), eine britische Bluesrock-Band, 1973–78
 Stretch (Film), ein amerikanischer Actionfilm aus dem Jahr 2014
 Stretch (Rapper), Künstlername von Randy Walker, US-amerikanischer Rapper
 Ein Supercomputer von IBM, der IBM 7030 Stretch
 den Codenamen der Linux-Distribution Debian in der Version 9

Weitere Bedeutungen:

 Ein begrenzt dehnbares Textilgewebe wird Stretch genannt
 sportliche Dehnübungen werden als Stretching bezeichnet, siehe Dehngymnastik
 Ein verlängertes Automobil ist eine Stretch-Limousine

Stretch ist der Familienname folgender Personen:

 Gary Stretch (* 1968), englischer Schauspieler und Produzent

Siehe auch:

 Stretching (Begriffsklärung)